Анте Кулушич (; 6 июня 1986 года, Шибеник) — хорватский футболист, играющий на позиции защитника. Ныне выступает за турецкий клуб «Анкарагюджю».

Карьера 
Анте Кулушич начинал свою карьеру футболиста в клубе «Шибеник» из своего родного города. 24 февраля 2007 года он дебютировал в Первой хорватской лиге, выйдя в основном составе в домашнем поединке против «Риеки». 7 апреля того же года Кулушич забил свой первый гол на высшем уровне, открыв счёт в домашней игре с командой «Камен Инград». В январе 2009 года он перешёл в турецкий «Хаджеттепе». 25 января хорват дебютировал в турецкой Суперлиге, выйдя в основном составе в гостевой игре против «Коджаэлиспора». Следующий сезон Кулушич вместе с командой провёл в Первой лиге. Летом 2010 года он перешёл в «Генчлербирлиги». 5 декабря того же года хорват забил свой первый гол в рамках турецкой Суперлиги, сравняв счёт в гостевом поединке с «Коньяспором». Сезон 2014/15 Кулушич провёл за новичка Суперлиги «Балыкесирспор», а после его вылета в Первую лигу вернулся в «Генчлербирлиги».

В середине февраля 2017 года Кулушич перешёл в хорватскую «Риеку», а летом того же года — в молдавский «Шериф».

Достижения 
 «Риека»
 Чемпион Хорватии (1): 2016/17
 «Шериф»
 Чемпион Молдовы (1): 2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль на hrnogomet.com
 Профиль на mackolik.com
 
 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Шибеник»
Игроки ФК «Хаджеттепе»
Игроки ФК «Генчлербирлиги»
Игроки ФК «Балыкесирспор»
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Шериф»
Игроки ФК «Анкарагюджю»